Retour (politieke partij), een politieke partij uit de Belgische stad Luik
 Retour (documentaire), een documentaire van de Nederlandse filmmaker Marijn Poels